Skripkin () – toponim w Rosji oraz rosyjskie nazwisko 

 Skripkin – osiedle typu wiejskiego w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Osoby 
 Aleksiej Timofiejewicz Skripkin (1913–1974) – radziecki nauczyciel i muzealnik, dyrektor Muzeum Historii Kosmonautyki
 Anatolij Stiepanowicz Skripkin (1940–2021) – archeolog radziecki i rosyjski, doktor nauk historycznych, profesor
 Artur Giennadijewicz Skripkin (1968) – radziecki i rosyjski sztangista, mistrz Europy z 1994
 Michaił Siergiejewicz Skripkin (1968) – rosyjski dziennikarz, fotograf, wydawca książek
 Nikołaj Kiriłłowicz Skripkin (1947–2006) – radziecki spadochroniarz, 14-krotny rekordzista świata w celności lądowania
 Władimir Aleksiejewicz Skripkin (1939–2020) – rosyjski pisarz

Strony ujednoznaczniające